Le mot Energy peut signifier :

 Energy (chaîne de télévision) est une chaîne de télévision espagnole
 Energy (album) est le seul album réalisé par le groupe de ska punk Operation Ivy.
 Energy de l'Iowa est une équipe franchisée de la NBA Development League
 NRJ Allemagne ou Energy Deutschland est un réseau de huit station de radio à travers l’Allemagne
 Energy Berlin est une station régionale de Energy Deutschland (NRJ Allemagne) destiné aux habitants de Berlin et de ses alentours.
 Energy Stuttgart est une station régionale de Energy Deutschland (NRJ Allemagne) destiné aux habitants de la région de Stuttgart
 Energy Bremen est une station régionale de Energy Deutschland (NRJ Allemagne) destiné aux habitants du land allemand de Brême.
 Energy Cities  est une association européenne de villes qui inventent leur futur énergétique
 Energy Sachsen est une station régionale de Energy Deutschland (NRJ Allemagne) destiné aux habitants du land allemand de Saxe.
 Energy Star est le nom d'un programme gouvernemental américain chargé de promouvoir les économies d'énergie aux États-Unis et utilisé au Canada, Australie, Union Européenne.
 Energy team est une équipe de course à la voile montée par les deux frères Loïck et Bruno Peyron en vue de la Coupe de l'America 2013.
 Energy 52 est un groupe de musique électronique allemand du début des années 1990.
 Energy Airforce est un jeu vidéo de combat aérien sur PlayStation 2
 Energy Future Holdings Corporation est une entreprise américaine du secteur de l'énergie basée à Energy Plaza à Dallas (Texas).
 Energy Plaza est un gratte-ciel de Dallas (Texas) dont la construction a été terminée en 1983.
 Energy Information Administration créée par le Congrès des États-Unis en 1977, est l'agence indépendante de la statistique au sein du ministère de l'énergie des États-Unis.
 Energy (journal) une revue scientifique.
 Energy, événement de musiques électroniques néerlandais, successeur de Trance Energy.

Toponyme 

 Energy, un village du comté de Williamson,  dans l'Illinois, aux États-Unis.

Voir aussi